Bykowo steht für:
 Bykowo (Korsze), ein Dorf in Polen in der Woiwodschaft Ermland-Masuren, Gemeinde Korsze, bis 1945: Bollendorf, Kreis Rastenburg, Ostpreußen

 viele Orte in Russland (russisch ), darunter die Siedlungen städtischen Typs:
 Bykowo (Moskau), in der Oblast Moskau
 Bykowo (Wolgograd), in der Oblast Wolgograd

 den ehemaligen Flughafen Moskau-Bykowo in Russland

Siehe auch:
Byków